Кардиналы, возведённые Папой римским Мартином V — 17 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на четырёх Консисториях за тринадцатилетний понтификат Мартина V.

Самой крупной консисторией были Консистория от 24 мая 1426 года, на которой было возведено двенадцать кардиналов.

Консистория от 23 июня 1419 года 
 Бальтазар Косса, епископ Фраскати (Папская область).

Консистория от 23 июля 1423 года 
 Доминго Рам-и-Ланаха, C.R.S.A., епископ Лериды (королевство Арагон);
 Доменико Капраника, епископ Фермо (Флорентийская республика).

Консистория от 24 мая 1426 года 
 Жан де ла Рошталье, архиепископ Руана (королевство Франция);
 Луи Алеман, C.R.S.J., архиепископ Арля (королевство Франция);
 Генри Бофорт, епископ Уинчестера (королевство Англия);
 Ян Железны, O. Praem., епископ Оломоуца, администратор Литомишля и Праги (королевство Богемия);
 Антонио Казини, епископ Сиены (Сиенская республика);
 Николо Альбергати, O.Carth., епископ Болоньи (Папская область);
 Раймон Майроз, епископ Кастра (королевство Франция);
 Хуан Сервантес, архидиакон Севильи и прокуратор короля Кастилии в Римской курии (королевство Кастилия);
 Ардичино делла Порта старший, консисторский адвокат (Папская область);
 Гуго де Лузиньян, архиепископ Никосии и титулярный латинский патриарх Иерусалимский (Кипрское королевство);
 Просперо Колонна, племянник Его Святейшества, апостольский протонотарий (Папская область);
 Джулиано Чезарини  старший, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область).

Консистория от 8 ноября 1430 года 
 Хуан Касанова, O.P., епископ Эльна (королевство Арагон);
 Гийом Ражнель де Монфор, епископ Сен-Мало (королевство Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Мартином V ;
 Кардиналы возведённые папой римским Мартином V;
 Консистория 1423 года;
 Консистория 1426 года;
 Консистория 1430 года.

Мартин V

Мартин V